

Personaggi biblici 
Enoch – bisnonno di Noè
Enoch – figlio di Caino

Persone 
Alfred Enoch – attore britannico
Luca Enoch – fumettista italiano

Onomastica 
Enoch – nome proprio di persona inglese maschile

Apocrifi dell'Antico Testamento 
Libro di Enoch
Secondo Libro di Enoch, o Enoch slavo
Terzo libro di Enoch, o Apocalisse ebraica di Enoch

Località 
Enoch – città statunitense nello Utah